Ел Сиркуито има више значења:

 Ел Сиркуито (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сиркуито (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику